Horsa van Kent, een van de legendarische eerste Angelsaksische invallers in Engeland.
Horsa (Estland), een plaats in Estische gemeente Rõuge
Horsa (water), een water bij Workum in de gemeente Súdwest Fryslân (Friesland).
Horša, een voormalige gemeente, nu deel van de stad Levice in Slowakije
Airspeed Horsa, een zweefvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog.